Napoli milionaria! est une comédie italienne d'Eduardo De Filippo écrite en 1945

Plusieurs œuvres en ont été adaptées dont :
 Naples millionnaire, film italien d'Eduardo De Filippo sorti en 1950
 Napoli milionaria, opéra en trois actes de Nino Rota créé en 1977 au théâtre